Анита Юань, также часто упоминается в источниках как Анита Юэнь, китайское имя Юань Юнъи или Юнь Винъи (, ; род. 4 сентября 1971 года в Гонконге) — гонконгская, тайваньская и китайская теле- и киноактриса, лауреат нескольких Hong Kong Film Awards и других премий; певица. На старте карьеры — фотомодель, «Мисс Гонконг» 1990 года, финалистка конкурса красоты «Miss Chinese International» и участница конкурса «Мисс Вселенная» 1991 года.

Биография и карьера 
Родилась в 1971 году в Гонконге в семье родом из Дунгуаня южнокитайской провинции Гуандун.

В 1990 году в 18-летнем возрасте завоевала корону «Мисс Гонконг», обогнав в конкурсе Хелен Юн и предварив свою победу титулом «Мисс Фотогеничность» на стадии полуфинала. В последующем 1991 году представляла Гонконг в конкурсах  (где заняла 2-е место) и «Мисс Вселенная» (заняла 60-е место, в десятку финалисток не вошла).

C 1991—1992 годов снимается в телесериалах и кинофильмах, преимущественно в жанре романтической комедии или драмы. Из её киноработ наиболее известны роль Минь в фильме «Такова жизнь, любимый» (1993), удостоенная номинации на тайбэйском кинофестивале Golden Horse и призов трёх других киноинституций в категории «Лучшая женская роль» (не считая многочисленных других номинаций и премий картины), и травести-роль начинающей певицы/певца Вин (Лам Чивин) в «Он женщина, она мужчина» (1994). Из работ для телевидения достаточно хорошо известна её заглавная роль в гонконгско-тайваньском телесериале «Мулан» (1999) (получившая положительную оценку критики, при более посредственной оценке самого сериала). В последние годы работает через агентство Beijing Dahua International.

В 2001 году Анита Юань тайно вышла замуж в Мельбурне за гонконгского актёра и певца , что было раскрыто зрительской аудитории лишь шесть лет спустя, 23 июня 2007 года на ток-шоу Be My Guest телекомпании TVB. В мае 2006 актрисой было заявлено о её беременности, а 12 ноября 2006 года — о рождении в клинике  её сына Мортона Чуна (, Чён Моутун).

Номинации и награды 
Конкурсы красоты
 1990 — Победа и дополнительный титул «Мисс Фотогеничность» в конкурсе 
 1991 — 2-е место в конкурсе 

Hong Kong Film Awards
 1993 (12-я церемония награждения) — приз в категории «Лучший дебют» за роль Джейн в фильме  (1992)
 1994 (13-я церемония награждения) — приз в категории «Лучшая женская роль» за роль Минь в фильме «Такова жизнь, любимый» (1993)
 1995 (14-я церемония награждения) — приз в категории «Лучшая женская роль» за роль Вин в фильме  (1994)
 1997 (16-я церемония награждения) — номинация в категории «Лучшая женская роль второго плана» за роль Ип Юксён в фильме «Вход к тигру» (1996)
 1999 (18-я церемония награждения) — номинация в категории «Лучшая женская роль» за роль Лау Поупоу в фильме «Пока смерть не разлучит нас» (1998)
 2008 (27-я церемония награждения) — номинация в категории «Лучшая женская роль второго плана» за роль в фильме  (2007)
 Кинофестиваль и премия Golden Horse (Тайвань)
 1993 (30-й кинофестиваль) — номинация в категории «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Такова жизнь, любимый» (1993)
 
 1994 (18-й кинофестиваль) — приз в категории «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Такова жизнь, любимый» (1993)

Работы

Актёрские работы

В телесериалах

В кино

1992—1994 годы

1995—1998 годы

2000-е годы

Работы озвучивания и дубляжа

Музыкальные работы

Примечания

Ссылки и литература 
 Anita Yuen на сайте Hong Kong Movie Database
 Anita Yuen на сайте Hong Kong Cinemagic
 Анита Юэнь на сайте Hong Kong Cinema
 
 

Фотомодели Китая